Clandestino е първият соло албум на Ману Чао. Издаден е през 1998 след разпадането на Мано Негра.

Песни 
 Clandestino – 2:28
 Desaparecido – 3:47
 Bongo Bong – 2:38
 Je Ne T'Aime Plus – 2:03
 Mentira... – 4:37
 Lagrimas De Oro – 2:58
 Mama Call – 2:21
 Luna Y Sol – 3:07
 Por El Suelo – 2:21
 Welcome To Tijuana – 4:04
 Dia Luna... Dia Pena – 1:30
 Malegria – 2:55
 La Vie A 2 – 3:01
 Minha Galera – 2:22
 La Despedida – 3:10
 El Viento – 2:26

Албуми на Ману Чао